

Presentación previa 
La pareja belga Steve Darcis y Olivier Rochus fueron los campeones defensores, pero decidieron no participar en esta edición.

La pareja formada por el ruso Andrey Kuznetsov y el español Adrián Menéndez ganaron el título, derrotando a los italianos Alessandro Motti y Matteo Viola en la final, 4–6, 6–3, [10–8].

Cabezas de serie 

  Philipp Marx /  Michal Mertiňák (Semifinales)
  Riccardo Ghedin /  Claudio Grassi (Primera ronda)
  Gerard Granollers /  Pere Riba (Baja)
  Andrej Martin /  Jaroslav Pospíšil (Cuartos de final)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Ostrava 2014